Folko steht für:

 Folko, Vor- und Familienname germanischer Herkunft, siehe Fulko

Folko steht als Abkürzung für:

 Folienkondensator, siehe Kunststoff-Folienkondensator

Abkürzung